Das Ferrero Challenger Open 2019 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. April 2019 in Alicante stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Am 2. April 2019 gewann in der ersten Runde Carlos Alcaraz in drei Sätzen gegen Jannik Sinner. Er wurde damit der erste im Jahr 2003 geborene Spieler, der ein Match bei einem Challenger-Turnier gewann. Alcaraz, der in Villena in der Nähe von Alicante in der Tennisakademie von Juan Carlos Ferrero trainiert, war mit einer Wildcard ins Turnier gestartet. In der zweiten Runde schied er gegen Lukáš Rosol aus.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 84 kB)

Einzelnachweise 

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Alicante